USS Roosevelt (DDG-80) — 30-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США, и 2-й эсминец этого типа серии IIa.

Боевая служба 

22 октября 1996 года министр флота Джон Х. Далтон объявил, что 30-му кораблю класса «Арли Берк» будет присвоено имя «Рузвельт». Это первый корабль, названный так в честь Франклина Д. Рузвельта, 32-го президента США и бывшей первой леди Элеоноры Рузвельт. 

Строительство корабля началось в 1997 году, и в 1999 он был спущен на воду. Корабль ввели в эксплуатацию на станции Мейпорт в 2000 году. В 2006 году USS Roosevelt и голландский фрегат пытались отбить захваченный сомалийскими пиратами южнокорейский траулер, но безуспешно. В 2007 году миноносец получил награду за боевую эффективность "E". В 2014 году подразделение SEAL, базировавшееся на этом судне, захватило нефтяной танкер Morning Glory у берегов Кипра, который перевозил незаконную ливийскую нефть.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корабля

R
Roosevelt (DDG-80)